MDN steht als Abkürzung für:
 Mark der Deutschen Notenbank, siehe Mark (DDR)
 Message Disposition Notification, eine Empfangsbestätigung bei E-Mails, welche der Empfänger abgibt
 Movimentu Dezenvolvimentu Nasional, ein osttimoresisches Parteienbündnis
 MDN Web Docs (ehemals Mozilla Developer Network), Entwickler- und Dokumentationsseite der Mozilla Foundation
 Main-Donau Netzgesellschaft, siehe N-ERGIE #MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH

MDN